Gogan steht für:

 Larry Gogan (1934 oder 1938–2020), irischer Radio- und Fernsehmoderator

 Gogan (Mureș) (deutsch Gugendorf); ein Dorf im Kreis Mureș in Rumänien